Het ATP-toernooi van Indian Wells 1996 (met de officiële naam Newsweek Champions Cup 1996) werd gespeeld van 11 tot en met 17 maart 1996. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van Grand Champions Resort in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells